Hertenstein bezeichnet:

 die Ruine Hertenstein bei Sigmaringen (Baden-Württemberg)
 das Schloss Hertenstein, heute Schloss Buonas
 die Ortschaft Hertenstein LU, Gemeinde Weggis im Schweizer Kanton Luzern, bekannt auch durch das Hertensteiner Programm
 die Ortschaft Hertenstein AG, Gemeinde Obersiggenthal, Kanton Aargau, Schweiz
 ein Name einer adeligen Schweizer Familie, zu welcher unter anderem gehören:
 Adolf von Hertenstein (1802–1853), Schweizer Jurist und Politiker
 Peter von Hertenstein, leitete die Schweizergarde diplomatisch in die Wege
 weitere Personen:
 Joe Hertenstein (* 1977), deutscher Jazzmusiker
 Marco Hertenstein (* 1975), deutscher Komponist und Hochschullehrer
 Wilhelm Hertenstein (1825–1888), Schweizer Politiker